Ch’i Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qi He (vattendrag i Kina, Henan, lat 35,50, long 114,28), 
 Qi He (vattendrag i Kina, Henan, lat 33,15, long 111,15), 
 Qi He (vattendrag i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar